Miejscowości i gminy w Rumunii
 Independența – gmina w okręgu Gałacz
 Independența – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Independența
 Independența – gmina w okręgu Konstanca
 Independența – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Independența
 Independența – gmina w okręgu Călărași
 Independența – wieś w okręgu Călărași, w gminie Independența
 Independența – wieś w okręgu Prahova, w gminie Gherghița